Râul Racovița se poate referi la:

 Râul Racovița (Brașov)
 Râul Racovița, Avrig
 Râul Racovița, Ialomița
 Râul Racovița, Lucșoara
 Râul Racovița, Olt (Brașov)
 Râul Racovița, Olt (Sibiu)
 Râul Racovița, Olteț

Vezi și 
 Racovița (dezambiguizare)

 Râul Racova (dezambiguizare)

Toponime românești